

Personnalités 

 Aurélie Cousseau (née en 1980), joueuse française de rugby à XV ;
 Gérard Cousseau (né en 1953), dit Gégé, auteur français de bande dessinée ;
 Thomas Cousseau (né en 1968), acteur français.